Stanowiska archeologiczne:
 Sarmizegetusa Regia – dawna stolica Dacji przed podbojem rzymskim, obecnie ruiny w miejscowości Grădiștea de Munte,
 Ulpia Traiana Sarmizegetusa – dawna stolica rzymskiej prowincji Dacja, obecnie ruiny w miejscowości Sarmizegetusa.

Miejscowości:
 Sarmizegetusa – wieś gminna w okręgu Hunedoara w Rumunii.